Пле́венская епа́рхия () — епархия Болгарской православной церкви на территории Плевенской области.

Епархиальный центр — Плевен, архиерейское наместничество в городе Луковит.

История 
Епархия образована 1 октября 1998 года, когда по решению проходившего в Софии Всеправославного Собора бывший в расколе митрополит Врачанский Каллиник (Александров) был принят в общение с Церковью и восстановлен на Врачанской кафедре; тогда же из Врачанской епархии была выделена Плевенская, на которую и был переведён митрополит Игнатий (Димов), занимавший до того Врачанскую епархию. Решение Всеправославного собора было подтверждено 17 декабря 2001 года на пятом церковно-народном соборе в Софии.

Монастыри 
 Карлуковский монастырь Успения Пресвятой Богородицы (село Карлуково, община Луковит Ловечская область)

Духовные околии (благочиния) 
 Плевенская духовная околия (общины: Плевен, Долни-Дыбник, Искыр, Долна-Митрополия и Пордим)
 Лукувишская духовная околия (община Луковит и часть общины Червен-Бряг)

Примечания

Ссылки 
 Плевенска епархия на сайте pravoslavie.bg

Появились в 1998 году в Болгарии
Епархии Болгарской православной церкви
Канонические подразделения Болгарской православной церкви
Религия в Плевене